Оскар Пехота (; ) — польский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, бывший чемпион Cage Warriors в среднем весе.

Биография 
Оскар Пехота родился 24 января 1990 года в городе Гданьске Поморского воеводства, Польша.

С юных лет практиковал бразильское джиу-джитсу, в конечном счёте удостоился в данной дисциплине чёрного пояса, получив его из рук Роберта Дрисдейла. В возрасте 21 года перешёл в ММА.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в марте 2011 года, выиграв у своего соперника сдачей в первом же раунде. Дрался в небольших промоушенах преимущественно на территории Польши, из большинства боёв выходил победителем, лишь в одном из его поединков была зафиксирована ничья.

В июне 2017 года выступил на турнире британского промоушена Cage Warriors, выиграл бой техническим нокаутом и завоевал вакантный титул чемпиона в средней весовой категории.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке десять побед без единого поражения, Пехота привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации Ultimate Fighting Championship и подписал с ней долгосрочный контракт. Дебютировал в октагоне UFC в октябре 2017 года, на домашнем турнире в Гданьске единогласным решением судей выиграл у Джонатана Уилсона.

В феврале 2018 года встретился с Тимом Уильямсом, отправил его в нокаут в первом же раунде.

В июле 2018 года вышел в клетку против Джеральда Миршерта, во втором раунде попался в удушающий приём сзади и проиграл технической сдачей, потерпев тем самым первое в карьере поражение.

В августе 2019 года уступил сдачей Родолфу Виейре, тот во втором раунде успешно применил «ручной треугольник».

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|11-4-1
|Марк-Андре Баррио
|TKO (удары руками)
|UFC on ESPN: Blaydes vs. Volkov
|
|align=center|2
|align=center|4:50
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-3-1
|Пунахили Сориано
|KO (удары руками)
|UFC 245
|
|align=center|1
|align=center|3:17
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-2-1
|Родолфу Виейра
|Сдача (треугольник руками)
|UFC Fight Night: Shevchenko vs. Carmouche 2
|
|align=center|2
|align=center|4:26
|Монтевидео, Уругвай
|
|-
|Поражение
|align=center|11-1-1
|Джеральд Миршерт
|Техническая сдача (удушение сзади)
|The Ultimate Fighter: Undefeated Finale
|
|align=center|2
|align=center|4:55
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-0-1
| Тим Уильямс
| KO (удары руками)
| UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:54
| Остин, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-0-1
| Джонатан Уилсон
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Cerrone vs. Till
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гданьск, Польша
|
|-
| Победа
| align=center| 9-0-1
| Джейсон Рэдклифф
| TKO (удары руками)
| Cage Warriors 85
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:32
| Борнмут, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0-1
| Сержиу Соуза
| KO (ногой в голову)
| Spartan Fight 7
| 
| align=center| 1
| align=center|0:37
| Хожув, Польша
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0-1
| Никос Соколис
| Сдача (треугольник руками)
| Spartan Fight 6
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:47
| Плоцк, Польша
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0-1
| Крейг Уайт
| Сдача (японский галстук)
| Time of Masters 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:17
| Сопот, Польша
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0-1
| Маттиа Скиаволин
| TKO (удары руками)
| Pro MMA Challenge: Just Fight!
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:23
| Люблин, Польша
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0-1
| Садибу Сай
| Сдача (треугольник)
| International Ring Fight Arena 6
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Стокгольм, Швеция
|
|-
| Ничья
| align=center| 3-0-1
| Рафал Харатык
| Раздельное решение
| No Contest 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Квидзын, Польша
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Ливио Викториано
| KO (удар рукой)
| MMA Attack 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:50
| Катовице, Польша
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Михал Тарабанька
| Сдача (гильотина)
| Battle in the Cage: Young Blood
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:40
| Слупск, Польша
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Патрик Каня
| Сдача (треугольник)
| Ring XF 3: Podwójne Uderzenie
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:56
| Згеж, Польша
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Польши